

Берр-Оук — місто, штат Канзас
 Берр-Оук — селище, штат Мічиган
 Берр-Оук — переписна місцевість, штат Айова